Nervo ist der Familienname folgender Personen:

 Jimmy Nervo (1898–1975), britischer Komiker
 Luis Padilla Nervo (1894–1985), mexikanischer Politiker und Diplomat
 Miriam und Olivia Nervo (* 1982), australische Models, Sängerinnen, Songwriterinnen und DJ, siehe Nervo (Duo)
 Roberto Montenegro Nervo (1887–1968), mexikanischer Künstler
 Rodolfo Nervo (1879–1936), mexikanischer Botschafter

Nervo steht für:
 Mount Nervo, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika